

Коккайнар — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Коккайнар — село, Ілійський район, Алматинська область
 Коккайнар — село, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Кайнар
 Коккайнарський сільський округ